Па́вловский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Павловск.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 6897 мужчин и 7995 женщин из 14892 человек.

Состав поселения 
 Боровиково (село) — 
 Павловск (село, административный центр) — 

Маяк— упразднённый посёлок, исключен из учётных данных в  1982 году.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края